Newbern (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
Newbern (Tennessee),  een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee